Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Juan Gisbert e Manuel Orantes che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Jan Kodeš 6-3, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1975